

Дискография арт-группы «Хор Турецкого»

Официальные альбомы

Официальные альбомы, не вышедшие в продажу

«Пиратские» альбомы 

 По материалам клуба поклонников Хора Турецкого

Хор Турецкого
Хор Турецкого